Robert Evans (1930–2019) – amerykański producent filmowy
 Robert Owen Evans (ur. 1937) – australijski astronom amator, odkrywca rekordowej liczby supernownych, pastor metodystyczny
 Robert Evans (ur. 1947) – amerykański biskup katolicki
 Robert Evans (ur. 1956) – brytyjski polityk